Поперняк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Поперняк, Анатолий Никифорович (род. 1936) — советский партийный деятель, депутат Верховного Совета УССР 10-12-го созывов в 1982 — 1994 г. 
 Поперняк, Яков Николаевич — российский государственный деятель, первый заместитель министра образования Астраханской области.